Лучшие синглы США 2007 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 2007 год.

 Самый продаваемый сингл 2007 года в США «Irreplaceable» взят с альбома «B'Day» американской певицы Бейонсе и продержался 10 недель на № 1 Billboard Hot 100 с декабря 2006 по февраль 2007 года. Его авторы: Бейонсе, Ne-Yo, Tor Erik Hermansen, Mikkel S. Eriksen, Espen Lind, Amund Bjørklund.
 Второе место в итоговом списке 2007 года занял сингл «Umbrella» певицы Рианны, который пробыл 7 недель на № 1 Billboard Hot 100.
 Среди лидеров: сингл «Big Girls Don’t Cry» певицы Fergie (#1 Hot Digital Songs) и «Buy U a Drank (Shawty Snappin')» рэперов T-Pain и Yung Joc (#1 Hot Master Ringtones).

Список 2007 года

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2007 году
 Список R&B альбомов №1 в США в 2007 году
 Список альбомов № 1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2007 года (Великобритания)
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 2007 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
2007 год в музыке США